Anteris är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Enligt Catalogue of Life ingår Anteris i familjen Scelionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gallmyggesteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Anteris